Большая Таловка:

 Большая Таловка — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае
 Большая Таловка — река в России, протекает в Челябинской области, Башкортостан
 Большая Таловка — река в России, протекает в Кемеровской области